Tassara – comune del Niger nel dipartimento di Tchintabaraden
 Tassara – frazione del comune di Nibbiano (PC)
 Tassara – frazione del comune di Lesignano de' Bagni (PR)
 Carlo Tassara – società siderurgica
 Giovanni Battista Tassara (1841-1916) patriota italiano
 Simona Tassara (1972) cestista italiana